

Patronyme

Giacomo Leopardi et sa famille 
 Giacomo Leopardi (1798-1837), moraliste, poète et philosophe italien
 Adelaide Antici Leopardi (1778–1857), mère de Giacomo.
 Monaldo Leopardi (1776–1847), philosophe italian et écrivain, père de Giacomo.
 Paolina Leopardi (1800–1869), sœur de Giacomo.

Autres Leopardi 
 Alessandro Leopardi (14..-1522/23), sculpteur italien.
 Chauncey Leopardi (1981-), acteur américain
 Giacomo Leopardi, personnalité politique italienne.
 Marcello Leopardi (1750 ca.-1795), peintre italien.
  (1902-19..),boxeur italien.
 Pier Silvestro Leopardi (1797-1870), politicien italien et patriote.
 Roberto Leopardi (né 1933), footballeur.

Cinéma 
 Leopardi, Il giovane favoloso, film de Mario Martone sur Giacomo Leopardi sorti en 2014

Astronomie 
 (8081) Leopardi, astéroïde.
 Leopardi, un cratère sur la planète Mercure.

Autres 
 Leopardi (ferry), ferry italien en service entre 1978 et 1994.
  Leopardi (Torre del Greco), Italian civil parish of Torre del Greco (NA), Campania.

Voir aussi 
 Léopard (homonymie)

Source de la traduction